

Automatisme 
 Valeur de consigne, terme utilisé en asservissement et en régulation, ordre donné à un appareil ou à une machine qui se traduit par une valeur à atteindre ( je règle mon four à  ; dans mon habitation, je « programme » sur le thermostat du système de chauffage la température à une valeur de  la nuit et  le jour).

Finances, commerce et industrie 
 Consigne, valeur récupérable d'un conditionnement, emballage ou contenant, dit consigné : bouteille de gaz ou de vin consignée.
 Caisse des dépôts et consignations.
 Consigne automatique, la consigne étant un lieu de stockage temporaire.

Organisation 
 Ordre militaire
 Directive, instruction
 Punition

Divers 
 Consignation d'appareil électrique : suite chronologique d'opérations de sécurité avant d'intervenir sur un appareillage électrique (principe équivalent pour un appareil mécanique).
 La Consigne est, dans le droit allemand, une forme de garantie pour un créancier.